Salvatore Caruso era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Carlos Alcaraz ha sconfitto Damir Džumhur con il punteggio di 4–6, 6–2, 6–1.

Teste di serie 

  Jaume Munar (quarti di finale)
  Christopher O'Connell (secondo turno, ritirato)
  Pedro Sousa (primo turno)
  Damir Džumhur (finale)

  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Bradley Klahn (ritirato)
  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)
  Carlos Taberner (primo turno)

Qualificati 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)
  Andrea Collarini (semifinale)

  Brandon Nakashima (secondo turno)
  Enzo Couacaud (primo turno)

Lucky loser 

  Renzo Olivo (primo turno)
  Maxime Janvier (quarti di finale)

  Peter Polansky (primo turno)

Wildcard 

  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  Nicola Kuhn (primo turno)

  Carlos Gimeno Valero (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sánchez-Casal Cup 2020